Сатя́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Сатунц (Сатян), Арам Мовсесович (1913—1990) — советский композитор и дирижёр.
 Сатян, Арам Арамович (род. 1947) — советский и армянский композитор, председатель Союза композиторов Армении (с 2013 года).
 Сатян, Ашот Мовсесович (1906—1958) — советский композитор и дирижёр, председатель Союза композиторов Армянской ССР (1948—1952).
 Сатян, Рубен Арамович (род. 1948) — советский и армянский журналист, главный редактор армянской русскоязычной газеты «Новое время» (с 1992 года).